— японский государственный деятель деятель первой половины VII века, сын принца Сётоку, внук императора Ёмэя, претендент на императорский престол. Некоторые исследователи полагают, что принц был поэтом под псевдонимом Сарумару-даю, о жизни которого почти ничего не известно.

Жизнеописание 
Принц Ямасиро-но Оэ родился в семье принца-регента Сётоку и его жены Тодзико-но Ицурамэ, дочери министра Соги-но Умако.

В 628 году после смерти императрицы Суйко между Ямасиро-но Оэ и принцем Тамурой разгорелась борьба за власть. Последний, при поддержке влиятельного министра Соги-но Эмиси, одержал победу и занял престол под именем император Дзёмэй.

В 643 году Ямасиро-но Оэ снова проиграл другому претенденту на трон, императрице Когёку, которую поддерживали Сога.

Несмотря на поражения, Ямасиро-но Оэ оставался опасной политической фигурой для своих политических оппонентов. Поэтому в декабре 644 года сын Соги-но Эмиси, Сога-но Ирука, убил Ямасиро в храме Икаруга.

По преданию, тело Ямасиро-но Оэ похоронили в местности Оканохара, недалеко от монастыря Хориндзи близ Нары.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания 

Члены императорского дома Японии